

Sigle 
 Norme ed usi uniformi – norme internazionali per regolamentare il credito documentario

Codici 
 NUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nakuru (Kenya)
 nuu – codice ISO 639-3 della lingua ngbundu